Тихон (Патриарх Московский) (1865—1925) — Патриарх Московский и всея России.
 Тихон Задонский (1724—1783) —  епископ Воронежский и Елецкий.